«Хижаки» — французький чорно-білий кінофільм-трилер 1964 року.
 «Хижаки» — радянський художній детективний фільм 1991 року.
 «Хижаки» — американський фантастичний фільм жахів 2010 року.
 «Хижаки» — американський фільм жахів 2019 року.

Див. також 
 Хижак (значення)